

Nederlandse personen 
 Alje Klamer, radiopastor
 Arjo Klamer, econoom en politicus (zoon van Alje)
 Rachel Klamer , tri- en duatlete
 Renze Klamer, presentator

Overige 
 Lukas Klamer, voormalige Nederlandse zelfbedieningsgroothandel